osoby o nazwisku Barański:
 Andrzej Barański (ur. 1941) – reżyser filmowy
 Andrzej Barański (ur. 1934) – chemik
 Feliks Barański (1915–2006) – matematyk
 Grzegorz Barański (ur. 1987) – scenarzysta i publicysta, osobowość internetowa 
 Jan „Motyka” Barański (1909–1944) – działacz ludowy
 Janusz Barański (ur. 1960) – antropolog
 Janusz Karol Barański (ur. 1941) – właściciel księgarni
 Jeremiasz Barański (ur. 1945) – przestępca
 Jerzy Barański (1884–1959) – działacz ruchu ludowego
 Kamil Barański (ujednoznacznienie)
 Karol Barański (????) – poseł do sejmu krajowego Galicji
 Kazimierz Barański (1894–1937) – funkcjonariusz służb specjalnych ZSRR
 Krystian Barański (ur. 1987) – żużlowiec
 Krzysztof Barański (ur. 1948) – poeta
 Krzysztof Barański (1945–2005) – fotograf
 Krzysztof Barański – matematyk związany z UW
 Leon Barański (1895–1982) – bankier
 Leon Barański (?) – oficer
 Maksymilian Barański (ur. 1926) – piłkarz
 Marek Barański (ujednoznacznienie)
 Paweł Barański (ujednoznacznienie)
 Rajmund Barański (1894–1971) – lekarz
 Stanisław Barański (1925–2015) – działacz
 Tomasz Barański (ur. 1980) – tancerz
 Władysław Barański (1898–1944) – polityk
 Wojciech Barański (1926–2006) – generał
 Zdzisław Barański (1922–1997) – rzemieślnik
 Ziemowit Barański (ur. 1934) – kapitan żeglugi wielkiej